Bokma (distilleerderij), een Nederlandse distilleerderij
 Pierre Bokma (1955), Nederlands acteur